Traffic — второй студийный альбом британской рок-группы Traffic, записанный в период с января по май 1968 года и выпущенный в октябре того же года лейблом Island Records в Великобритании и United Artists Records в США. Достиг #9 в UK albums chart и #17 в Billboard 200. В 2000 и 2001 годах альбом был ремастирован и переиздан с добавлением бонус-треков.

История создания 
В январе 1968 года, после некоторого первоначального успеха в Великобритании с дебютным альбомом Mr. Fantasy, группу покинул Дэвид Мэйсон. Он продюсировал дебютный альбом группы Family, в состав которой входил будущий басист Traffic Рик Греч, пока Traffic ушел в гастроли. В мае группа снова пригласила Мэйсона, чтобы начать запись нового альбома.

В конце концов Мейсон написал и спел половину песен на этом альбоме (включая хит «Feelin 'Alright?»), но внёс довольно незначительный вклад в композиции, написанные Джимом Капальди и Стивом Уинвудом. Талант Мэйсона к поп-мелодиям расходился с джазовыми амбициями других музыкантов, о чем свидетельствует дихотомия песен на этом альбоме, и к октябрю он снова покинул группу. Он вернётся ещё раз для тура и записи концертного альбома Welcome to the Canteen в 1971 году, чтобы выполнить контракт группы.

Список композиций

Участники записи 
 Стив Уинвуд — клавишные, вокал, гитара, бас-гитара
 Дэвид Мэйсон – гитара, бас-гитара, орган, вокал
 Крис Вуд — флейта, саксофон, перкуссия
 Джим Капальди — ударные, перкуссия, вокал

Примечания

Ссылки 
 Traffic – Traffic (1968) album releases & credits на сайте Discogs.com

Альбомы 1968 года
Альбомы психоделического рока
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы фолк-рока
Альбомы на английском языке
Альбомы Island Records
Альбомы Великобритании
Альбомы United Artists Records
Альбомы, спродюсированные Джимми Миллером
Альбомы арт-рока
Альбомы блюз-рока